Viniyoga désigne une école de yoga issue de l'enseignement de  Sri T. Krishnamacharya, , puis développée par T.K.V. Desikachar(son fils) à Madras, ainsi que par de nombreux enseignants en occident.

Le terme Viniyoga appartient au Yoga classique. On le retrouve en effet dans le livre des Yoga-Sutra de Patanjali (chapitre 3 – sûtra 6). Traditionnellement associé à la méditation, le mot Viniyoga concerne aujourd’hui aussi les postures et la respiration. En effet, dans les années 80, le professeur indien Sri T. Krishnamacharya, a élargi la notion de Viniyoga en l’appliquant directement à la pratique des postures et des techniques respiratoires. Son principe premier est l'adaptation (aux besoins et aux capacités de chaque élève). On lui doit la formule célèbre : « Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au Yoga mais le Yoga qui doit être ajusté à chaque personne. »

La richesse de cette connaissance du Yoga met en lumière des axes fondamentaux pour un enseignement adéquat : 
 la première qualité de l’enseignant est qu’il soit lui-même un pratiquant appliquant le plus justement et avec discipline, les techniques du Yoga . 
 une autre qualité essentielle de l’enseignant est le développement d’une grande capacité d’observation.
 l’application de Viniyoga tient compte des caractéristiques de l’élève et notamment :    
 son âge 
 son état physique et psychologique ( émotivité, manque de confiance, etc.) 
 son appartenance à une culture ou religion 
 ses attentes 
 le lieu où il vit, l’époque de l’année 
 ses activités (professionnelles ...) et fonction dans la société, ses responsabilités familiales 
 son endurance, sa mémoire, le temps que la personne peut consacrer à la pratique 

Le Viniyoga encourage et favorise l’autonomie du pratiquant, en particulier par le moyen de cours individuels. C’est en effet lors de rencontres en tête à tête élève-enseignant que l’approche Viniyoga prend toute sa dimension.

Liens internes
 Yoga

Yoga
Hatha yoga